Гальмстадс БК () — шведський футбольний клуб із міста Гальмстад.

Історія 
Заснований 6 березня 1914 року. 

Провів у Аллсвенскан 54 сезони (останній — 2017): зіграв 1349 матчів, у яких здобув 466 перемог, 349 нічиїх і 534 поразки, різниця м'ячів 1888-2067.

Досягнення 
Аллсвенскан:
 Чемпіон (4): 1976, 1979, 1997, 2000
 Срібний призер (2): 1954—55, 2004

Кубок Швеції:
 Володар кубка (1): 1994—95

Сезони в чемпіонаті Швеції

Виступи в єврокубках

Кубок європейських чемпіонів:

4 матчі, 1 перемога, 1 нічия, 2 поразки, різниця м'ячів 4-6.

Ліга чемпіонів УЄФА:

6 матчів, 3 перемоги, 1 нічия, 2 поразки, різниця м'ячів 9-8.

Кубок кубків УЄФА:

4 матчі, 2 перемоги, 2 поразки, різниця м'ячів 6-7.

Кубок УЄФА:
 
22 матчі, 10 перемог, 4 нічиї, 8 поразок, різниця м'ячів 36-39.

 1/16, 1/8 — 1/16, 1/8 фіналу.
 Q, 1Q, 2Q, 3Q, — кваліфікаційні раунди.
 1R, 2R — перший і другий раунд.
 Gr — груповий етап.

Разом: 36 матчів, 16 перемог, 6 нічиїх, 14 поразок, різниця м'ячів 55-60.

Відомі гравці 
  Ніклас Александерссон
  Петтер Ганссон
  Фредрік Юнгберг
  Маркус Росенберг

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Сторінка на сайті Шведського футбольного союзу  
 Гальмстадс БК на foot.dk 
 Сайт фан-клубу Bollklubben Support

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1914